St.-Lukas-Kirche oder Lukaskirche bzw. einfach St. Lukas ist der Name zahlreicher Kirchen, die dem Patrozinium des  Evangelisten Lukas unterstellt bzw. nach ihm benannt sind. Unter anderem gibt es sie in folgenden Orten:

Deutschland 
 Aholfing: St.-Lukas-Kirche (Aholfing)
 Amt Neuhaus, Ortsteil Konau: St.-Lukas-Kapelle (Konau)
 Aschaffenburg: Lukaskirche (Aschaffenburg)
 Berlin: 
 Kreuzberg: St.-Lukas-Kirche (Berlin)
 Steglitz: Lukaskirche (Berlin)
 Bielefeld: St. Lukas (Oldentrup)
 Birkenheide: Lukaskirche (Birkenheide)
 Bonn-Castell: Lukaskirche (Bonn)
 Braunschweig: St. Lukas (Braunschweig)
 Bremen, Stadtteil Huchting, Ortsteil Grolland: St.-Lukas-Kirche (Bremen-Grolland)
 Bremerhaven-Leherheide
 Chemnitz, Stadtteil Schloßchemnitz: Lukaskirche (Chemnitz), nach Kriegszerstörung abgetragen
 Coburg, Stadtteil Ketschendorf: St. Lukas (Coburg)
 Dohm-Lammersdorf: St. Lukas (Lammersdorf)
 Drei Gleichen, Ortsteil Mühlberg: St. Lukas (Mühlberg)
 Dresden: Lukaskirche (Dresden)
 Düren: St. Lukas zu Düren (Pfarre, kein Gebäude)
 Düsseldorf, Stadtteil Derendorf: Lukaskirche (Düsseldorf-Derendorf)
 Erfurt: 
 Lukaskirche (Erfurt)
 St. Lukas (Bindersleben)
 Fleringen: St. Lukas (Fleringen)
 Frankenhardt: St.-Lukas-Kapelle (Frankenhardt) im Weiler Hellmannshofen
 Frankfurt am Main: Lukaskirche (Frankfurt)
 Fredenbeck: St. Lukas (Fredenbeck)
 Freiburg im Breisgau: Lukaskirche
 Fulda: St.-Lukas-Kirche (Fulda)
 Goslar-Jerstedt: St.-Lukas-Kirche (Jerstedt)
 Graal-Müritz: Lukaskirche (Graal-Müritz)
 Gießen: Lukaskirche (Gießen)
 Gütersloh: Lukaskirche (Gütersloh)
 Hamburg
 Fuhlsbüttel: St. Lukas (Hamburg-Fuhlsbüttel)
 Sasel: Lukaskirche (Hamburg-Sasel)
 Hannover: Lukaskirche (Hannover)
 Idstein, Ortsteil Wörsdorf: Lukaskirche (Wörsdorf)
 Ingolstadt: St. Lukas (Ingolstadt)
 Kaarst: Lukaskirche (Kaarst)
 Kaiserslautern: Lukaskirche (Kaiserslautern)
 Kassel: Lukaskirche (Kassel)
 Kerpen: Lukaskirche (Kerpen)
 Kleinblittersdorf: St. Lukas (Bliesransbach)
 Köln: Lukaskirche (Köln-Porz)
 Krippehna: St. Lukas (Krippehna)
 Kunreuth: St. Lukas (Kunreuth)
 Langenfeld (Rheinland), Ortsteil Richrath: Lukaskirche (Richrath)
 Lauenau: St.-Lukas-Kirche (Lauenau)
 Leipzig: St. Lukaskirche (Leipzig)
 Leverkusen, Stadtteil Rheindorf: Lukas-Kirche (Rheindorf)
 Lippstadt, Stadtteil Hörste: Lukaskirche
 Löhne, Stadtteil Gohfeld, Siedlung Wittel: Lukaskirche (Wittel)
 Mannheim: Lukaskirche (Mannheim)
 Melle, Ortsteil Bruchmühlen: St. Lukas (Bennien)
 Merzkirchen: St. Lukas und St. Arnold (Körrig)
 Möckmühl: Lukaskirche (Züttlingen)
 Mühlberg: St. Lukas (Mühlberg)
 München: St. Lukas (München)
 Münster: Lukaskirche (Münster)
 Nettetal, Ortsteil Remstädt: Pfarrkirche St. Lukas (Remstädt)
 Nürnberg: St.-Lukas-Kirche (Nürnberg)
 Oberhain: St. Lukas (Oberhain)
 Pattensen: St.-Lukas-Kirche (Pattensen)
 Ravensburg: Lukaskirche (Ravensburg-Eschach)
 Regensburg: St. Lukas (Regensburg)
 Scheeßel: St.-Lucas-Kirche (Scheeßel)
 Schweinfurt: St. Lukas (Schweinfurt)
 Stadtlauringen, Gemeindeteil Mailes: St. Lukas (Mailes)
 Stuttgart: Lukaskirche (Stuttgart)
 Ulm: Lukaskirche (Ulm)
 Werlte: Lukaskirche (Werlte)
 Worms am Rhein: Lukaskirche (Worms)
 Wuppertal: Lukaskirche (Wuppertal)
 Zwickau, Stadtteil Planitz: Lukaskirche (Planitz)

Österreich 
 Lukaskirche (Bürmoos), Salzburg
 Lukaskirche Himberg, Niederösterreich
 Evangelische Pfarrkirche Leonding-Doppl, Oberösterreich
 St. Lukas in Graz, Steiermark
 Lukaskirche (Ternitz), Niederösterreich
 St. Lukas (Wien), Wien

Schweiz 
 Lukaskirche (Basel)
 Reformierte Kirche Brig

Italien 
 Santi Luca e Martina, Rom
 San Luca (Venedig)

Namibia 
 Lukaskirche (Windhoek)

Vereinigte Staaten von Amerika 
 St. Luke’s Lutheran Church (New York City)

Vereinigtes Königreich 
 St Luke’s, Old Street, London
 St Luke’s and Queen Street Church, Dundee, Schottland

Siehe auch 
 St. Luke’s Church 
 St. Luke’s Episcopal Church
 St. Luke’s Protestant Episcopal Church
 St. Luke’s Chapel
 Kloster Hosios Lukas

 
Liste (Kirchengebäude nach Person)